Phaenocora är ett släkte av plattmaskar. Phaenocora ingår i familjen Typhloplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Phaenocora